Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але того разу вирішила не брати участі.

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Домініку Цібулкову з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2011